Mošt je přírodní ovocná šťáva získaná lisováním ovoce. Může být konzervován sterilací. Ovocná šťáva koncentrovaná odpařováním a případně zpětně naředěná nebo aromatizovaná se nazývá džus.  
 Vinný mošt – tekutina vzniklá lisováním hroznového vína
 Jablečný mošt – šťáva z jablek
Vyhláška: "Zkvasitelný, ale nezkvašený výrobek získaný z jedlých částí zralého a zdravého, čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného ovoce nebo zeleniny, a to jednoho nebo více druhů, s barvou, vůní a chutí, které jsou charakteristické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny.“

Externí odkazy